OHR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Foehr Island, Wyk Auf Foehr, Germania
Ohr – termine della tradizione mistica ebraica
 Ohr – casa discografica tedesca
 Office of the High Representative – ente dell'Alto rappresentante per la Bosnia ed Erzegovina

Altri progetti